Аниморфы:

 Аниморфы — серия книг, написанных Кэтрин Элис Эпплгейт.
 Аниморфы — экранизация книжного цикла детской фантастики «Аниморфы».